Honky tonk peut désigner :
 Honky tonk, un style de musique country ;
 Honky tonk, un type de bars commun dans le sud-ouest américain, destiné aux divertissements musicaux : piano, concerts de petits groupes de country ou piste de danse ;
 Honky Tonk, un film américain de Lloyd Bacon, sorti en 1929 ;
 Honky Tonk (titre français, Franc jeu), un film américain  de Jack Conway, sorti en 1941 ;
 Honky Tonk, un téléfilm américain de Don Taylor en 1974 remake du précédent ;
 Honky Tonk, le cinquième album studio de l'auteur-compositeur Sanseverino.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de titre